Schönhuber ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Schönhuber (1923–2005), deutscher Journalist und Politiker, Mitbegründer und späterer Vorsitzender der Republikaner
 Ingrid Schönhuber (* 1935), ehemalige Münchner Kommunalpolitikerin
 Manuel Schönhuber (* 1991), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Schönhuber (1902–1979), deutscher Jurist und Politiker (BP, FDP)